Schrader er et efternavn, der henviser til blandt andre:
 Eberhard Schrader (18361908), en tysk assyriolog
 Heinrich Adolf Schrader (1767, Hildesheim1836, Göttingen), en tysk botaniker
 Heinrich Eduard Siegfried von Schrader (17791860), tysk jurakyndig
 Johann Hermann Schrader (16841737), en tysk protestantisk præst og salmedigter, en præst i Tønder
  (1815, Berlin1900), en tysk maler

Nedertyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne